Kod DX (Kod Digital indeX) – nazwa systemu kodowania informacji o właściwościach filmu fotograficznego. Kod DX służy do automatycznego ustawienia czułości, długości filmu oraz tolerancji na naświetlanie w małoobrazkowych aparatach fotograficznych.

Kod jest zapisany w postaci 12 pól, znajdujących się na powierzchni kasetki. Pola te mogą przewodzić prąd elektryczny lub być zamalowane (nie przewodzić prądu).

Numeracja pól jest następująca:

{| class="wikitable" style="text-align: center"
| width=20 | 1 || width=20 | 2
| width=20 | 3 || width=20 | 4
| width=20 | 5 || width=20 | 6
|- 
| 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12
|}

 pola 1 i 7 zawsze przewodzą prąd
 pola od 2 do 6 kodują czułość filmu
 pola od 8 do 10 kodują liczbę klatek
 pola 11 i 12 kodują tolerancję filmu na naświetlenie

Przykłady

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Dekoder Dekoder kodu DX

Fotografia